Гассама  — фамилия, широко распространенная во Франции и странах Африки. 

 Гассама, Бакари (род. 1977) —  гамбийский футбольный арбитр.
 Гассама, Ламин (род. 1989) — сенегальский футболист.
 Гассама, Маландо (1946—1999) — гамбийский перкуссионист
 Гассама, Садио (род. 1954) — малийский бригадный генерал.